Райзингер, Рейзингер () — немецкая фамилия.

Райзингер 
 Райзингер, Андреас (род. 1963) — австрийский футболист, игрок сборной Австрии и финалист Кубка УЕФА 1993/94.
  (род. 1958) — немецкий футболист, чемпион Бундеслиги в сезоне 1979/80.
 Райзингер, Дан (1934—2019) — израильский художник-график и дизайнер, лауреат Государственной премии Израиля.
  (род. 1981) — немецкий футболист и тренер.

Рейзингер 
  (род. 1989) — венгерская прыгунья в воду, призёр чемпионатов Европы.
 Рейзингер, Вацлав (Юлиус Венцель Райзингер, 1828—1893) — австро-венгерский балетмейстер, первый постановщик «Лебединого озера».

Составная фамилия 
  (род. 1978) — австрийский политик, депутат Национального совета Австрии, лидер партии «NEOS — Новая Австрия и Либеральный форум».

См. также 
 Райдингер